Рециди́в (от  — «возвращающийся») — повторное проявление чего-либо (обычно негативного).
 Рецидив (медицина) — повторение болезни после кажущегося полного выздоровления.
 Рецидив преступлений — в уголовном праве, совершение преступления лицом, которое уже имеет судимость.
 «Рецидив» () — американская кинокомедия 1990 года с участием знаменитого комика Лесли Нильсена, снятая в жанре кинопародии.

См. также 
 ReЦiDiV — российская рэп-группа.

Примечания